Sofia Nikitchuk (en russe: София Никитчук), née le  à Snejinsk en Russie, est un mannequin russe couronnée Miss Russie 2015.

Notes et références 

Gagnante de Miss Russie
Mannequin femme russe
Naissance en octobre 1993
Naissance dans l'oblast de Tcheliabinsk
Participante à Miss Monde 2015